Nowotny, tedy pokud se přechyluje, tak v ženské podobě Nowotná, nebo v pohlaví neurčitelné podobě Nowotna, je příjmení, které vzniklo, často snáze v německojazyčném prostředí, používajícím dosud -w- i v jiných slovech. Vznik byl dán zachováním staršího českého pravopisu obvyklejšího před rokem 1849 pro českého příjmení Novotný, někdy i s délkou, tedy v podobě Nowotný. Běžně se vyskytuje v Rakousku, Německu a německojazyčných částech Švýcarska, před vyhnáním většiny německojazyčného obyvatelstva z českých zemí bylo tak dosti běžné v rámci celé německojazyčné menšiny právě i v českých zemích. Jméno pochází ze starého přídavného jména nowotný = nowý.

Známí nositelé příjmení 
 Eva Nowotny (* 1944), rakouská diplomatka
 Ewald Nowotny (* 1944), rakouský ekonom a politik
 Franz „Kilián“ Nowotny (1905–1977), sudetoněmecký pašerák a převaděč
 Helga Nowotny (* 1937), švýcarská profesorka sociologie vědy
 Jens Nowotny (* 1974), německý fotbalista
 Karl Anton Nowotny (1904–1978), rakouský etnograf a historik umění
 Rita-Maria Nowotny (1925–2000), německá herečka
 Walter Nowotny (1920–1944), německý stíhací pilot

Jiná užití 
 Jagdgeschwader 7 Nowotny
 Kommando Nowotny

Reference 

Germánská příjmení